Montagsdemonstrationen oder Montagsdemo steht für:

 Montagsdemonstrationen 1989/1990 in der DDR, Proteste gegen das politische System
 Montagsdemonstrationen gegen Sozialabbau ab 2004, Proteste gegen Agenda 2010 und Hartz-Konzept
 Proteste gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 ab 2009, siehe Protest gegen Stuttgart 21 #Demonstrationen und Kundgebungen
 Proteste gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens ab 2011, siehe Flughafen Frankfurt Main #Fluglärm
 einige Demonstrationen der deutschnationalen Bürgerbewegung Für Unser Land, siehe Horst Mahler #Hinwendung zum Rechtsextremismus

Siehe auch:
 Mahnwachen für den Frieden (auch Montagsdemonstrationen 2014)